Michael Weiss :
 Michael Weiss ou  (1569–1612), bourgmestre
 Michael Weiss (patinage) (1976), un patineur artistique américain.
 Michael Weiss (triathlon) (1981), un cycliste et triathlète champion du monde de Xterra Triathlon en 2011.
 Michael Weiss (natation) (1991), un nageur américain.
 Michael Weiss (* 1955), mathématicien allemand
  (* 1956), une personnalité politique allemande
  (* 1958), un musicien
 , un scénariste américain
 Michael T. Weiss (* 1962), un acteur, réalisateur, dramaturge et artiste peintre américain.
 
 
   (1967 – 1999), un avocat
 Michael Weiss ( 2002), un mycologue dont l’abréviation botanique standard est M.Weiss

Voir aussi 
  (* 1965), un manager au football
  (* 1974),un compositeur et philosophe

Source de la traduction